Kitkiörivier; een rivier binnen de Pajala (gemeente), Zweden
Kitkiöjoki (plaats); een dorp aan de rivier.